Vrhovine est un toponyme qui peut désigner :
 Vrhovine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Vitez, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Vrhovine, un village et une municipalité de Croatie situés dans le Comitat de Lika-Senj ;
 Vrhovine, un village de Serbie situé dans la municipalité d’Ub, district de Kolubara.